Johan Carlsson, född 1975, är basist i svenska metalbandet Sparzanza.

Externa länkar 
http://www.sparzanza.com
http://www.facebook.com/sparzanza

Svenska basister
Födda 1975
Män
Levande personer